Die Bingo Bonanza Philippines Open 2006 im Badminton fanden vom 24. bis zum 28. Mai 2006 in Pasig City, Manila, statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar. Erstmals richtete die Philippine Badminton Association ein Grand-Prix-Turnier aus.

Austragungsort 
 PhilSports Arena, Pasig City

Finalergebnisse

Herreneinzel

Setzliste 
 Muhammad Hafiz Hashim (Champion)
 Ng Wei (Halbfinale)
 Boonsak Ponsana (Halbfinale)
 Kuan Beng Hong (3. Runde)
 Chan Yan Kit (Viertelfinale)
 Andrew Smith (Viertelfinale)
 Chetan Anand (3. Runde)
 Sairul Amar Ayob (Viertelfinale)
 Lee Yen Hui Kendrick (3. Runde)
 Lee Tsuen Seng (3. Runde)
 Jeffer Rosobin (2. Runde)
 Yogendran Krishnan (3. Runde)
 Agus Hariyanto (1. Runde)
 Nguyễn Tiến Minh (Viertelfinale)
 Poompat Sapkulchananart (2. Runde)
 Pei Wei Chung (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Xu Huaiwen (Viertelfinale)
 Yip Pui Yin (Viertelfinale)
 Salakjit Ponsana (2. Runde)
 Anu Nieminen (Viertelfinale)
 Sutheaswari Mudukasan (1. Runde)
 Anna Rice (1. Runde)
 Agnese Allegrini (1. Runde)
 Julia Wong Pei Xian (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lin Woon Fui / Fairuzizuan Tazari (Halbfinale)
 Patapol Ngernsrisuk / Sudket Prapakamol (Viertelfinale)
 Hendra Gunawan / Joko Riyadi (Finale)
 Yoga Ukikasah / Yonathan Suryatama Dasuki (Halbfinale)
 Eng Hian / Rian Sukmawan (Viertelfinale)
 Rupesh Kumar / Sanave Thomas (Viertelfinale)
 Nguyễn Quang Minh / Trần Thanh Hải (Viertelfinale)
 Albertus Susanto Njoto / Yohan Hadikusumo Wiratama (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chin Eei Hui / Wong Pei Tty (Halbfinale)
 Sathinee Chankrachangwong / Saralee Thungthongkam (Halbfinale)
 Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Viertelfinale)
 Jo Novita / Greysia Polii (Champions)
 Lita Nurlita / Natalia Poluakan (Viertelfinale)
 Fong Chew Yen / Ooi Sock Ai (2. Runde)
 Louisa Koon Wai Chee / Wong Man Ching (2. Runde)
 Mooi Hing Yau / See Phui Leng (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (Viertelfinale)
 Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Champions)
 Kennevic Asuncion / Kennie Asuncion (Finale)
 Trần Thanh Hải / Lê Ngọc Nguyên Nhung (Viertelfinale)
 Tri Kusharyanto / Minarti Timur (Halbfinale)
 Nuttaphon Narkthong / Duanganong Aroonkesorn (2. Runde)
 Muhammad Rizal / Greysia Polii (Halbfinale)
 Klaus Raffeiner / Agnese Allegrini (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 badminton.de

2006
World Badminton Grand Prix 2006
Badmintonwettbewerb in Pasig City